Apollo (Griekse mythologie)
 Gaston III van Foix-Béarn, bijgenaamd Phoebus
 Phoebus (schip, 1916), Franse mijnenjager

Zie ook 
 The Phoebus Foundation, kunststichting